Fabio Ferri – calciatore italiano
 Fabio Ferri – attore italiano